Il tabellone singolare del Bogotà Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Álvaro Jordan. In finale ha sconfitto Libor Němeček con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Pedro Rebolledo (semifinali)
  Sergio Cortés (secondo turno)
  José Daher (quarti di finale)
  Mark Keil (secondo turno)

  Danilo Marcelino (primo turno)
  Francisco Montana (primo turno)
  José Antonio Fernández (quarti di finale)
  Felipe Rivera (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Bogotà Challenger 1990